Triguinho, calciatore brasiliano
André Luciano da Silva, calciatore brasiliano
Carlos Luciano da Silva, ex calciatore brasiliano